Линден (немачки назив за липу) може бити:

 Линден (Хесен), град у округу Гисен, у њемачкој покрајини Хесен.
 Линден (Палатинат), општина у округу Кајзерслаутерн, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Линден (Вестервалд), општина у округу Вестервалд, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Линден (Дитмаршен), општина у округу Дитмаршен, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.